Andrea Sestini Hlaváčková e Peng Shuai erano le detentrici del titolo, ma Sestini Hlaváčková ha deciso di partecipare al torneo di Brisbane, mentre Peng ha deciso di non partecipare all'edizione di quest'anno.

Irina-Camelia Begu e Simona Halep hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková con il punteggio di 1–6, 6–1, [10–8].

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (finale)
  Ioana Raluca Olaru /  Ol'ha Savčuk (primo turno)

 Kristýna Plíšková /  Renata Voráčová (primo turno)
 Natela Dzalamidze /  Xenia Knoll (primo turno)

Wildcard 

  Guo Hanyu /  Wang Xinyu (secondo turno)

 Kang Jiaqi /  Zhang Shuai (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Shenzhen Open 2018